Карраль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коруния. Занимает площадь 48 км². Население — 5945 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del ayuntamiento de Carral
 Blog de noticias de Carral

Муниципалитеты Ла-Коруньи